Alfred Schaffer (dichter)
Alfréd Schaffer, voetballer